Рода-де-Бара (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 16,5 км². Население — 5196 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fotografías Roda
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны